Церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии () — католическая церковь, находящаяся в городе Санта-Крус-де-Тенерифе, столице Канарских островов, (Испания). Церковь является одним из самых значимых храмов города, поэтому, не являясь собором, как кафедральный Собор Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуны, он в народе называется «Собором Санта-Крус». Церковь носит титул "Iglesia Matriz" (Материнская церковь), подчёркивающий её историческую роль в истории распространения католицизма на Канарских островах. Храм располагается на площади, с которой начал формироваться город.

История 
Первоначально на месте современного храма находилась небольшая часовня, построенная испанскими конкистадорами после их высадки на берегу Añazo, на котором стал формироваться будущий город Санта-Крус-де-Тенерифе.

В 1500 году католический священник Хуан Гуерра начал строительство храма в честь Святого Креста. Это была одна из первых церквей, построенных на острове Тенерифе. От именования этой церкви был назван город Санта-Крус-де-Тенерифе. В 1638 году храм Святого Креста был переименован в честь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. 

В 1652 году храм пострадал от пожара и был восстановлен в следующем году. Восстановление башни продолжалось до 1786 года.    

С 1930 по 1996 год в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии служили монахи из монашеского ордена иезуитов.

Архитектура 
В современном храме, построенном в стиле барокко и имеющего тосканские элементы колониальной архитектуры, особенным образом выделяется шпиль.

Другой отличительной особенностью храма является наличие в церкви пяти нефов. Данный архитектурный элемент является единственным на Канарских островах.

Реликвии 
Около алтаря находится статуя апостола Иакова Старшего, который является покровителем города. Реликвией храма является также Распятие, находящееся возле алтаря в стеклянной урне. Этот крест был установлен конкистадором Алонсо Фернандес-де-Луго на берегу после высадки.

В церкви находятся почитаемые образы Иисуса Христа Нуэстро-Падре-Хезус-Каутиво и Пресвятой Девы Марии Эсперанса Макарена-де-Санта-Крус-де-Тенерифе.

В храме также находятся несколько могилы общественных деятелей Санта-Крус-де-Тенерифе, сыгравших значительную роль в истории города.

Галерея

Ссылки 

 Iglesia Matriz de la Concepción en Santa Cruz + Viva 
 Iglesia Matriz de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife 
 Chiesa della Concezione di Santa Cruz 

Храмы Санта-Крус-де-Тенерифе
Католические храмы Испании
Санта-Крус-де-Тенерифе
Появились в 1500 году
Храмы, построенные в XVI веке